Ben Harper foi o criador da banda Yellowcard e ex-guitarrista desta banda.

Guitarristas dos Estados Unidos